Енсинос Ларгос има више значења:

 Енсинос Ларгос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Енсинос Ларгос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику